Рука Плохого Человека —третій студійний альбом українського гурту Гражданин Топинамбур

Композиції